Allemant kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allemant, Aisne, kommun, 
 Allemant, Marne, kommun,